Miejscowości w USA:
 Middlefield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Middlefield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Middlefield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Middlefield – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
Gminy w USA:
 Middlefield (ang. Middlefield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Middlefield (ang. Middlefield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Middlefield (ang. Middlefield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Middlefield (ang. Middlefield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Middlefield (ang. Middlefield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga